Русинъ (Пенсільванія) — тижневик для емігрантів з Закарпаття в Америці
 Русинъ (Закарпаття, Жаткович) — напівофіційний орган губернатора Г. Жатковича, виходив двічі на тиждень в Ужгороді у 1920 — 1921 роках
 Русинъ (Закарпаття, Тіхий) — проурядовий щоденник на Закарпатті, підтримуваний чеським віцегубернатором П. Еренфельдом. Виходив в Ужгороді (1923)